Liseuse ou La Liseuse peut faire référence à :

 Une liseuse : synonyme peu usité du mot lectrice ;

Objets 
 Un couvre-livre destiné à protéger le livre pendant le temps de la lecture ;
 Un châle que portent les femmes pour lire au lit ;
 Une lampe de lecture ;
 Un appareil électronique permettant la lecture de livres numériques.

Art 

 La Liseuse à la fenêtre, tableau de Johannes Vermeer, vers 1657, Dresde, Gemäldegalerie Alte Meister ;
 La Liseuse, tableau de Jean-Honoré Fragonard, vers 1770-1772, Washington, National Gallery of Art ;
 La Liseuse, tableau de Claude Monet, 1871, Baltimore, Walters Art Museum.

Références

Voir aussi